Joanna Aragońska (1344-1385) − córka Piotra IV, księżniczka aragońska, księżna Ampurias
 Joanna Aragońska (1375-1407) − córka Jana I, księżniczka aragońska, hrabina Foix
 Joanna Aragońska (1454-1517) − córka Jana II, księżniczka aragońska, królowa Neapolu
 Joanna Aragońska (1479-1518) – córka Ferdynanda I, królowa Neapolu
 Joanna Szalona (1479-1555) − królewna oraz królowa Aragonii i Kastylii